

Sigle 
 Schmitt Trigger – trigger di Schmitt
 SkyTeam – Alleanza mondiale di compagnie aeree

Codici 
 ST – codice vettore IATA di Germania
 ST – codice FIPS 10-4 di Saint Lucia
 st – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua sotho meridionale
 ST – codice ISO 3166-1 alpha-2 di São Tomé e Príncipe
 ST – codice ISO 3166-2:DE della Sassonia-Anhalt (Germania)
 ST – codice ISO 3166-2:HU di Salgótarján (Ungheria)
 ST – codice ISO 3166-2:ID di Sulawesi Tengah (Indonesia)
 ST – codice ISO 3166-2:MD di Strășeni (Moldavia)

Fisica 
 St – numero di Stanton

Informatica 
 .st – dominio di primo livello di São Tomé e Príncipe
 Atari ST – computer dell'Atari

Mineralogia 
 St – abbreviazione di staurolite

Religione 
 S.T. – Missionari Servi della Santissima Trinità
 S.T. – Suore Carmelitane di Santa Teresa di Torino

Sport 
 ST – nelle statistiche del baseball e del softball, partite giocate come lanciatore partente (started games)

Televisione 
 ST (Sveriges Television) – televisione pubblica svedese
 ST (Star Trek) - franchise di fantascienza statunitense di fantascienza
 ST o ST: ST (Star Trek: Short Treks) - abbreviazione della serie televisiva antologica statunitense di fantascienza Star Trek: Short Treks

Altro 
 ST – abbreviazione di strato
 St. – abbreviazione di Saint (in inglese) o di Sankt (in tedesco) cioè santo
 St. – abbreviazione dell'inglese Street (strada)
 st – abbreviazione di stone, unità di misura di massa equivalente a 14 libbre
 ST – targa automobilistica di Spalato (Croazia)
 ST – targa automobilistica di Steinfurt (Germania)
 ST – targa automobilistica di Tychy (Polonia)
 ST – vecchia targa automobilistica di Strakonice (Repubblica Ceca)
 ST – nome comunemente usato per l'azienda produttrice di componenti elettronici italo-francese STMicroelectronics
 ST – abbreviazione di Sistemi Territoriali S.p.A., una società ferroviaria operante nel Veneto.

Note